Tholuck ist der Familienname folgender Personen:

 August Tholuck (1799–1877), deutscher protestantischer Theologe
 Hans Joachim Tholuck (1888–1972), deutscher Zahnmediziner und Obermedizinalrat
 Mathilde Tholuck (1816–1894), deutsche protestantische Mitgründerin der Diakonie in Halle
 Ulrich Tholuck (1944–2009), Schulleiter des Landfermann-Gymnasiums in Duisburg